Sten Sokk – cestista estone
 Tanel Sokk – cestista estone
 Tiit Sokk – allenatore di pallacanestro ed ex cestista estone